CSMA steht für:
Carrier Sense Multiple Access, dezentrales Verfahren zum Erlangen des Zugriffsrechts in der Telekommunikation und Rechnernetzen
Kongregation vom Heiligen Erzengel Michael, katholische Ordensgemeinschaft Congregazione di san Michele arcangelo

CSMA